PAR (, параболический алюминиевый рефлектор или «парблайзер») — безлинзовый прожектор в корпусе с нерегулируемым углом светового потока, использующий в качестве источника света лампу — фару (источник света, конструктивно напоминающий автомобильную фару и сочетающий в одном корпусе галогеновую лампу, отражатель и стеклянный рассеиватель). 

Основными достоинствами прибора являются незначительный вес, простота использования и низкая стоимость, как следствие, возможность применять большие массивы прожекторов для освещения различных сцен и создания разнообразных световых композиций.

Различают 4 типа применяемых в прожекторе ламп — с очень узким (VNSP), узким (NSP), средним (MFL) и широким углом (WFL) раскрытия луча.

Типоразмеры 

Диаметр и размер PAR 16, PAR 30(3,75"), ,PAR 38(4,75") PAR 46(5,75"), PAR 56 (7"), PAR 64(8") определяются мощностью применяемых ламп (100, 200, 250, 300, 500, 1000 Вт).

Область применения 

Применяется в представлениях на концертных и театральных площадках и сценах, в концертных залах и на стадионах, на дискотечных и шоу-площадках, в  кинематографе и на телевидении и т. д. В архитектурном освещении и освещении выставочных стендов и т. п.

Основная задача прожекторов с широким (flood, «заливающий свет») раскрытием луча — заливка светом сценического пространства; прожекторов с узким (spot) раскрытием луча — динамические эффекты (например узкие лучи, проявляющиеся в искусственном тумане).

Дополнительные приспособления 

Прожектор обычно комплектуется рамкой — держателем гибких светофильтров и П-образным подвесом — «Лирой».

LED PAR 

LED PAR является модификацией прибора с использованием светодиодной технологии.

Ссылки 
 Статья о световых приборах, x-light.ru
 Types of Lantern: «5. Parcan», theatrecrafts.com, Jon Primrose / University of Exeter 2001-15

Сценография
Технологии кино и видео
Светотехника